Демура — прізвище:
 Демура Володимир Федотович (1918—1940) — учасник радянсько-фінської війни, Герой Радянського Союзу.
 Франческо Демура — італійський оперний співак.
 Демура Степан Генадійович — фінансовий аналітик.